Micu ist der Familienname folgender Personen:

 Inocențiu Micu-Klein (1692–1768), Bischof von Făgăraș
 Mihăiță Micu (* 1999), rumänischer Hammerwerfer
 Mircea Micu (1937–2010), rumänischer Schriftsteller
 Niculae Micu (1933–2010), rumänischer Diplomat
 Samuil Micu (1745–1806), rumänischer Philosoph, Theologe, Historiker, Romanist, Grammatiker, Lexikograf und Übersetzer

Siehe auch:
 Miku